— женское имя; немецкий аналог имени Анжелика.

Другие значения 
 Ангелика — музыкальный инструмент лютневого семейства.
  — музыкальный коллектив.
 Ангелика — одно из названий растения из семейства Зонтичные.

См. также 
 Анжелика
 Анджелика